Edmond Privat – scrittore, giornalista ed esperantista svizzero
 René Privat – ciclista su strada francese
 Sloan Privat – calciatore francese